Moacir Costa da Silva – calciatore brasiliano
 Paulo Victor Costa da Silva – pallavolista brasiliano
 Yuri Antônio Costa da Silva – calciatore brasiliano